ttu – codice ISO 639-3 della lingua torau (lingua della Nuova Irlanda).